Корделия:

 Корделия — героиня трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир».
 Корделия — ближайший к планете спутник Урана.
 Королева Корделия — дочь короля Леира, легендарная королева бриттов.
 (2758) Корделия — астероид.
 Корделия Чейз — персонаж телесериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел».